Un mensonge est un énoncé délibéré contraire à la vérité.

Cinéma 

 Mensonges, film américain de Lewis Milestone (1929), avec Emil Jannings
 Mensonge, film français de François Margolin (1992), avec Nathalie Baye 
 Les Menteurs (film, 1996)
  (2006)
 Menteur (film, 2019)

Télévision 
 Mensonge, épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Mensonges, série télévisée québécoise (2014-), avec Fanny Mallette ;
 L'Empire du mensonge, série télévisée mexicaine (2020-2021) ;
 Mensonges, mini-série française créée par Alexandra Julhiet et Laurent Vignon (2021) diffusée sur Salto et la chaîne TF1

 Le Mensonge, mini-série française créée Vincent Garenq (2020), avec Daniel Auteuil.

Théâtre 
 Le Menteur (Pierre Corneille, 1644), La Suite du Menteur (1645)
 Le Menteur (Goldoni) (1750)

Architecture 
 Pont des Mensonges, pont roumain. 

Homonymie de titre